Cet article fournit diverses informations sur la saison 2007-2008 du club de football FC Sion établi dans la ville de Sion en Suisse.

Effectif

Liens externes 

Saison du FC Sion
Sion
Saison 2007-2008 de football en Suisse